Mihai Bravu (Tulcea), een gemeente in Tulcea (Roemenië)
Mihai Bravu (metrostation), een metrostation in Boekarest (Roemenië)